Ethel Strudwick (1880-1954), directrice d'école britannique ;
 Jason Strudwick (1975-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 John Melhuish Strudwick (1849-1937), peintre britannique ;
 Nigel C. Strudwick, égyptologue ;
 Shepperd Strudwick (1907-1983), acteur américain.